Lunglei (district), een district van de Indiase staat Mizoram
 Lunglei (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Lunglei